Ёмсненское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Нерехтском районе Костромской области.

Административный центр — село Ёмсна.

История 
Ёмсненское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

22 октября 2009 года в соответствии с Законом Костромской области № 525-4-ЗКО в состав Ёмсненского сельского поселения вошли упразднённые Армёнское и Лужковское сельские поселения.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Нерехтского района
Сельские поселения Костромской области